Il singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era Nikolaj Davydenko, ma è stato sconfitto in finale da Roger Federer per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (semifinale)
  Roger Federer (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Nikolaj Davydenko (finale)

  Ernests Gulbis (quarti di finale)
  Viktor Troicki (quarti di finale)
  Guillermo García-López (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Qatar ExxonMobil Open 2011
ATP World Tour 2011